„Nordis” Chłodnie Polskie – polskie przedsiębiorstwo, produkujące mrożone warzywa i owoce oraz lody.

Powstało w 1968 roku, jako przedsiębiorstwo państwowe. W latach 70. XX wieku produkowało lody, w latach 80. zapoczątkowało produkcję wyrobów mrożonych. W 1992 majątek został przejęty przez Nordis sp. z o.o., która została sprywatyzowana w latach 1997–1998. Nastąpił wtedy szybki rozwój przedsiębiorstwa. W 2002 roku spółka zmieniła nazwę na „Nordis” Chłodnie Polskie Sp. z o.o.

Bibliografia 
 Historia Nordis, nordis.com.pl.

Przedsiębiorstwa spożywcze w Polsce
Przedsiębiorstwa w Zielonej Górze
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedsiębiorstwa założone w Polsce w 1992